Le royaume d'Okoth est un pays imaginaire dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Ce royaume fait partie des trois royaumes fondés par la race créatrice sauroïde des sarrukh, avec les royaumes d'Isstosseffifil et de Mhairshaulk. Les sarrukh établirent le royaume d'Okoth en -35000 CV au sud de ce qui est aujourd'hui la Mulhorande. Il s'écroula en -34100 CV après un siècle de troubles internes.

Voir aussi : Chronologie des Royaumes oubliés : Les Jours du Tonnerre.

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout

Royaumes disparus des Royaumes oubliés